Amerikai Egyesült Államok
 Prattville (Alabama)
 Prattville (Kalifornia)
 Prattville (Oklahoma)